МФЦ — аббревиатура. Может означать:

 МФЦ — Международный финансовый центр (Москва).
 МФЦ — многофункциональный центр.
 МФЦ — «Московский фондовый центр».